Hrvatska:
 Gornja Velika (Preseka), naselje u općini Preseka
 Gornja Velika (Sokolovac), naselje u općini Sokolovac